Farida – piosenkarka włoska
 Farida – królowa egipska, pierwsza żona króla Faruka I, przed ślubem nazywała się Safinaz Zulfikar